In 1964/65 werd het vijftiende seizoen van de DDR-Liga gespeeld, de tweede klasse van de DDR. SC Chemie Halle en SC Turbine Erfurt promoveerden na één seizoen terug naar de DDR-Oberliga.

Eindstand

Groep Noord

Topschutters

Groep Zuid

Topschutters

Promovendi Bezirksliga
De 15 kampioenen van de Bezirksliga werden in drie groepen van vijf verdeeld. De twee besten van elke groep promoveerden.

Groep A

Groep B

Groep C

DDR-Liga